Berit Aunli (1956 -), une fondeuse norvégienne.
 Ove Aunli (1956 -), un fondeur norvégien.